Delfines puede referirse a:

 Los delfines oceánicos (Delphinidae), familia de cetáceos odontocetos bastante heterogénea, que comprende unas 34 especies.
 Los delfines de río (Platanistoidea), superfamilia de cetáceos odontocetos que tienen su hábitat en estuarios y cursos fluviales.
 Los delfines militares, cetáceos odontocetos entrenados para cumplir tareas militares.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes bandas musicales:

 Delfines de Etiopía, banda argentina de reggae.
 Los 7 Delfines, banda argentina de rock alternativo.
 Los Delfines, antigua banda uruguaya de rock.

También, en deportes, puede referirse a:

 Delfines de Miami, equipo estadounidense de fútbol americano profesional.
 Delfines del Este FC, equipo de fútbol profesional de la ciudad de La Romana, en la provincia homónima (República Dominicana).
 Delfines de Coatzacoalcos, equipo de fútbol profesional de la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz (México).
 Delfines de Puerto Vallarta, equipo de béisbol con sede en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (México).
 Delfines del Carmen, equipo de béisbol con sede en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche (México).
 Delfines de la Universidad del Golfo de México, equipo de fútbol de la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz (México).
 Delfines de Aragua, club venezolano de waterpolo.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes obras de teatro:

 Los delfines, obra de teatro en dos actos, de Jaime Salom, estrenada en 1969.
 Salvar a los delfines, obra de teatro, de Santiago Moncada, estrenada en 1979.

Además, puede referirse a:
 El Hotel Los Delfines, hotel de 5 estrellas en la ciudad de Lima (Perú).
 Delfinoterapia, interacción con delfines con fines terapéuticos.
 Delphinus, pequeña constelación del hemisferio norte.